Municipio de Redbank puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Redbank (condado de Armstrong, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Armstrong.
 Municipio de Redbank (condado de Clarion, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clarion.